Manuel Casanova puede estar refiriéndose a

 José Manuel Casanova (1951-2017), futbolista español.
 Manuel Casanova Carrera (c. 1889-1961), periodista y político español.
 Manuel Casanova Llopis (1874-1949), empresario español y fundador de los estudios Cifesa.